Aspidella (fossiel)
 Aspidella (schimmelgeslacht), een geslacht van schimmels behorend tot de familie Amanitaceae